

Palmarès 
 All-NBDL All-Defensive First Team (2016)

Altri progetti

Collegamenti esterni